Župnija Sv. Barbara v Halozah - Cirkulane je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Zavrč Ptujsko-ormoškega naddekanata Nadškofije Maribor.

Cerkve

Glej tudi 

 Seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 

 Nadskofija-maribor.si
 Družina.si

Sv. Barbara v Halozah - Cirkulane
Dekanija Zavrč
Cirkulane